Kater ist:

 das männliche Tier bei Arten aus der Familie der Katzen
 eine schlechte körperliche und geistige Verfassung, insbesondere nach Alkoholkonsum, siehe Kater (Alkoholintoxikation)
 eine schmerzhafte Verhärtung der Muskulatur, siehe Muskelkater
 ein Gemeindeteil von Vieritz in der amtsfreien Gemeinde Milower Land
 ein Ortsteil von Deutsch Goritz, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 der Funkrufname von Einheiten des Zivil- und Katastrophenschutzes in Deutschland
 der Name eines Spielfilms von Klaus Händl aus dem Jahr 2016, siehe Kater (2016)

Kater ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Kater (* 1962), deutscher Basketballspieler
 Fritz Kater (1861–1945), deutscher Anarcho-Syndikalist
 Fritz Kater, Pseudonym von Armin Petras (* 1964), deutscher Theaterregisseur
 Helmut Kater (1927–2012), deutscher Politiker
 Henry Kater (1777–1835), britischer Physiker und Astronom
 Klaus Kater (* 1948), deutscher Handballspieler
 Kristian Kater (* 1983), deutscher Politiker (SPD), Bürgermeister von Vechta
 Michael H. Kater (* 1937), kanadischer Historiker
 Peter Kater (* 1958), Komponist und Pianist
 Thomas Kater (* 1966), deutscher Philosoph
 Toni Kater (* 1977), deutsche Musikerin

Sonstiges:

 Kater-Felsen, Klippenfelsen vor der Davis-Küste des Grahamlands, Antarktika
 Kap Kater, Kap an der Davis-Küste des Grahamlands, Antarktika

Siehe auch:

 Lebens-Ansichten des Katers Murr
 Der gestiefelte Kater (Begriffsklärung)
 Kather (Begriffsklärung)
 Khater
 Cater (Begriffsklärung)
 Katar (Begriffsklärung)